PMN Caecilia ou Caecilia est une police d’écriture à empattement et une mécane humaniste créée par Peter Matthias Noordzij pour Linotype en 1990.

Elle était la police par défaut de l’application et des liseuses Kindle d’Amazon depuis 2007, et a été remplacée par Bookerly en 2014.

Notes et références

Bibliographie

Liens externes 
 

Police d'écriture de Linotype
Police d'écriture latine
Police d'écriture mécane